Кокрен або Кокрейн ( або ) — шотландське прізвище, топонім тощо. Зустрічаються варіанти транскрипції українською: Кохрейн, Кокран, Кохрен.

Персоналії 

 Блер Кокрейн (; 1853—1928) — британський яхтсмен, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1908.
 Джозефіна Кокрейн (; 1839—1913) — винахідниця посудомийної машини.
 Джон Кохрен (; 1798—1878) — шотландський шахіст, один з найсильніших у світі у 1840-х роках.
 Коммодор Кокрен (; 1902—1969) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1924), кузен Роя Кокрена.
 Ніл Кокрен ;  1965) — британський плавець, олімпійський медаліст.
 Раян Кокрейн (;  1988) — канадський плавець, олімпійський медаліст.
 Рой Кокрен (; 1919—1981) — американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1948), кузен Коммодора Кокрена.
 Рорі Кокрейн (;  1972) — американський кіноактор
 Томас Кокрен (; 1775—1860) — британський морський офіцер.

Топоніми 

 Кокран (Онтаріо) () — округ, розташований на північному сході канадської провінції Онтаріо.
 Кокран (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас, США.

Інше 

 4551 Кокран (4551 Cochran) — астероїд головного поясу, відкритий 28 червня 1979 року.

Шотландські прізвища